, также известный под именем Минамото Мотимицу (ум. в июле 1180 г.) — японский принц, отцом которого был император Го-Сиракава.

Жизнеописание 
Принц Мотихито оставил след в японской истории своей ролью в начальный период войны Тайра и Минамото. Так как принц был уверен, что глава могущественного рода Тайра, Тайра-но Киёмори повинен во многих беззакониях — в том числе в осквернении могил и пренебрежении к буддистским обрядам и вероучению, он поддержал род Минамото, соперничавший с родом Тайра. В качестве ответного шага глава клана Минамото, Минамото-но Ёримаса, поддержал претензии Мотихито как наследника престола Японии.

В мае 1180 года Ёримаса распространил направленное к другим влиятельным фигурам рода Минамото и буддистским монастырям (Энряку-дзи, Мии-дэра и др.) воззвание, в котором он обвинил Тайру-но Киёмори в мятеже и призвал к борьбе против рода Тайра во имя принца Мотимицу. Когда Киёмори узнал об этом, то немедленно послал крупный вооружённый отряд, чтобы захватить принца, укрывшегося в монастыре Миимори. Узнав здесь о приближении врага и о том, что по различным соображениям верным ему монахам-воинам из Мии-дэры не сможет прийти помощь из других монастырей, Мотимицу с небольшим военным отрядом отступил на юг и переправился через реку Удзи к храму Бёдо-ин. Здесь он был настигнут войском Тайра и в сражении при Удзи разгромлен. Отряд принца Мотимицу был оттеснён в храм, где Минамото-но Ёримаса совершил самоубийство (сэппуку). Принцу Мотимицу удалось после сражения бежать в направлении Нары, однако по пути он был схвачен и вскоре после этого убит.

Родословная

Литература 
 George Sansom: A History of Japan to 1334. Stanford University Press, Stanford 1958

Персоналии:Войны Тайра и Минамото
Мотимицу